Neothyone is een geslacht van zeekomkommers uit de familie Sclerodactylidae.

Soorten 
 Neothyone gibber (, 1867)
 Neothyone gibbosa , 1941
 Neothyone panamensis (, 1887)

Zeekomkommers